Patriarca Ortodoxo Armênio pode referir-se:

 A qualquer um dos patriarcas da Igreja Apostólica Armênia:
 Católico de Todos os Armênios
 Patriarca-Católico da Santa Sé da Cilícia
 Patriarca Armênio de Jerusalém
 Patriarca Armênio de Constantinopla

Desambiguação
Patriarcas ortodoxos orientais